Тепляк:

 Тепляк — временное строительное сооружение для производства сварочных и бетонных работ в зимний период.
 Тепляк (Светлый Тепляк) — река в России, приток Белой, протекает в Республике Адыгея.
 Тепляк — тёплый ветер (обл.).
 Тепляк — разновидность меховой женской шубки (обл.).

См. также 
 Мутный Тепляк (Гузерипль) — река в России, приток Белой, протекает в Республике Адыгея.
 Тепляки

Примечания